Die 22. Bandy-Weltmeisterschaft wurde vom 24. März bis 1. April 2001 in Finnland und Schweden ausgetragen.

Spielmodus 
Die sieben Mannschaften spielten in einer Gruppe jeweils einmal gegeneinander. Die ersten vier qualifizierten sich für das Halbfinale.

Austragungsorte 
Gespielt wurde in den Städten Haparanda in Schweden und Oulu (Uleåborg) in Finnland.

Teilnehmer 
Am Turnier nahmen folgende sieben Mannschaften teil:

Hauptrunde

Ergebnisse

Abschlusstabelle

Halbfinale

Platzierungsspiele

Spiel um Platz 5

Spiel um Platz 3

Finale

Abschlussplatzierungen

Scorerliste

Vorrunde

Torschützenliste

Vorrunde

Fair Play

Vorrunde

Gesamt

Weblinks 
 WM 2001 bei bandysidan.nu

2001
Sportveranstaltung 2001
Bandy (Schweden)
Sportveranstaltung in der Gemeinde Haparanda
Bandy (Finnland)
Sportveranstaltung in Oulu